324787 Wlodarczyk è un asteroide della fascia principale. Scoperto nel 2007, presenta un'orbita caratterizzata da un semiasse maggiore pari a  e da un'eccentricità di 0,1020940, inclinata di 17,22139° rispetto all'eclittica.

Collegamenti esterni 

Wlodarczyk
Corpi celesti scoperti nel 2007